

Mineralogia 
 Fny – abbreviazione di ferronyboite

Note